Crato hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
 Crato (Portugal), una villa del distrito de Portalegre.
 Crato (Brasil), un municipio del estado de Ceará.

Mitología
 Cratos, la personificación masculina de la fuerza y del poder en la mitología griega.